Bertinotti ist der Familienname folgender Personen: 

 Dominique Bertinotti (* 1954), französische Politikerin
 Fausto Bertinotti (* 1940), italienischer Politiker
 Giovanni Bertinotti (1894–1987), italienischer Fußballer
 Rodrigo Bertinotti (1886–??), italienischer Turner